Моратти () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Витторино Моратти (1877—1944) — музыкальный педагог.
 Анджело Моратти (1909—1981) — итальянский бизнесмен и футбольный деятель.
 Массимо Моратти (род. 1945) — его сын, итальянский бизнесмен и футбольный деятель.
 Летиция Моратти (род. 1949) — невестка Анджело Моратти, итальянский политик.
 Франческо Моратти (1669—1719) — итальянский скульптор.